Concrete Roman — брусковый шрифт, разработанный Дональдом Кнутом с помощью METAFONT. Он предназначался для того, чтобы сопровождать шрифт AMS Euler в книге Конкретная математика. Более насыщенный, чем Computer Modern, из-за этого некоторые предпочитают использовать его на экране компьютера, поскольку более светлые штрихи Computer Modern могут затруднить чтение при низком разрешении.

См. также 
 Computer Modern
 Конкретная математика

Ссылки 
 Семейство Computer Modern для общего пользования

Шрифты